Princesa Isabel de Yugoslavia (en serbio: Кнегиња Јелисавета Карађорђевић; n. 7 de abril de 1936) es una princesa serbia y yugoslava, miembro de la Casa Real de Karađorđević, activista de derechos humanos y excandidata a la Presidencia de Serbia.

Biografía 

Nació en el Palacio Blanco en Belgrado, siendo hija del príncipe Pablo de Yugoslavia (príncipe regente de Yugoslavia de 1934 a 1941) y la princesa Olga de Grecia y Dinamarca. Su padre fue nieto del rey Pedro I de Serbia y su madre era nieta del rey Jorge I de Grecia, por lo que es prima segunda de la reina emérita Sofía de España y de Carlos, príncipe de Gales. 

Su madrina es su tía materna la princesa Isabel de Grecia y Dinamarca, de quien tomó su nombre.

Se educó en Kenia, Gran Bretaña, Suiza, estudiando Historia del arte en París. 

El 21 de enero de 1961, se casó en Virginia con Howard Oxenberg (1919-2010), fabricante textil, con quien tuvo dos hijas: la actriz Catherine Oxenberg y la escritora Christina Oxenberg. La pareja se divorció en 1966 y ella se casó en segundas nupcias, en 1969, con el banquero Neil Balfour (n. 1944), con quien tuvo un hijo: Nicholas Augustus Roxburgh Balfour. La pareja también se divorció y ella se volvió a casar en terceras nupcias, en 1987, con Manuel Ulloa Elías, ex primer ministro y exministro de Hacienda del Perú.

En diciembre de 1990, se creó la Fundación Princesa Isabel (Princess Elizabeth Foundation) una organización apolítica, sin fines de lucro. En 2004, decidió postularse a la Presidencia de la República de Serbia, a pesar de las objeciones de su primo, príncipe Alejandro de Yugoslavia, quien declaró que la familia real debe mantenerse al margen de la política. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia real serbia fue desterrada y sus bienes fueron confiscados. En caso de victoria -dijo ella- mi prioridad no será volver a la monarquía, sino para formar un verdadero Estado. Consiguió el 63,991 de los votos o el 2.1%, que la dejaron en el sexto lugar.

Vive en Belgrado, en Villa “Montenegrin”, la que fuera propiedad de su madre.

Honores 
  Gran Patrona de la Orden de la Flor de Lis (Reino Unido).
  Dama Gran Cordón de la Real y Hachemita Orden de la Perla (Sultanato de Joló).

Ancestros

Referencias 
 Princesa Isabel

Dinastía Karađorđević
Pretendientes al trono
Nacidos en Belgrado